fuh – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde del Niger occidentale